Ми́лан Бо́рян (; род. 23 октября 1987, Книн, Югославия) — канадский футболист, вратарь клуба «Црвена звезда» и сборной Канады.

Клубная карьера

Юность 
Борян родился в Книне, Югославия (ныне — Хорватия) в семье сербов Миряны и Бошко. Он жил в Книне до окончания войны. Он нашёл убежище в Белграде, где начал играть в футбол в составе «Раднички» перед тем, как эмигрировать вместе со своей семьёй в Гамильтон, провинция Онтарио, Канада, где его семья по-прежнему проживает. Там он был замечен скаутами «Боки Хуниорс», которая в 2005 году включила его в состав юношеской команды. Два года спустя он перешёл в состав «Ривер Плейта» — главного соперника «Боки», — где выступал за дубль. В промежутке между выступлениями за два аргентинских клуба он также успел поиграть за молодёжную команду уругвайского «Насьоналя». Когда главный тренер «Ривер Плейта» в качестве вратаря основы предпочёл ему Вегу, Борян больше не хотел ждать и решил перейти в другую команду из высшего дивизиона «Кильмес», где стал частью основной команды.

Сербия 
В январе 2009 года, после нескольких лет в Южной Америке, он вернулся в Сербию и подписал контракт с клубом сербской суперлиги белградским «Радом». У Боряна были проблемы с попаданием первую команду, так как он был третьим вратарём с самого момента появления в клубе. Однако проблемы с получением разрешения на работу основного вратаря и травма второго сделали Боряна единственным вратарём в команде. Милан дебютировал в составе клуба 16 августа 2009 года в матче против «Смедерево», который завершился победой 3:2. Осенью 2010 года закрепился в стартовом составе, сыграв подряд девять матчей на «ноль». Клуб занял четвёртое место, что обеспечило ему место в квалификации Лиги Европы УЕФА 2011/12.

Турция, Румыния 

После Золотого кубка КОНКАКАФ 2011 Борян завершил переход в «Сивасспор». Дебютировал в чемпионате Турции 11 сентября в матче против «Карабюкспора» (1:2). 27 ноября, в матче против «Галатасарая», который завершился поражением «Сивасспора» 1:2, Борян получил удар головой от Энгина Байтара, которому судья показал красную карточку на 81-й минуте.

Из-за недостатка игрового времени в Турции в конце февраля было объявлено о том, что Борян отправился в аренду в румынский «Васлуй» до конца сезона с возможностью последующего выкупа. После перехода в клуб Борян занял место в основном составе, сохранив ворота «на замке» в оставшихся 16 матчах чемпионата. Это помогло занять клубу второе место и попасть в Лигу чемпионов УЕФА.

Борян вернулся в стартовый состав 2 сентября 2012 года в третьем матче сезона 2012/13 против «Фенербахче» (0:0). В начале февраля 2014 года контракт Боряна с «Сивасспором» был расторгнут из-за недостатка игрового времени под руководством нового тренера Роберто Карлоса. После разрыва контракта появились сообщения из Италии и Сербии о переходе вратаря в «Наполи» в июне, так как Турецкая футбольная федерация заблокировала переход в январе.

Болгария, Польша 
12 сентября 2014 года он, как сообщалось, перешёл в клуб боснийской Премьер-лиги «Сараево» как свободный агент, но в последний момент принял предложение болгарского «Лудогорца», квалифицировавшегося в групповой этап Лиги чемпионов. Через четыре дня после перехода дебютировал в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игрок сборной Канады сыграл в основной сетке Лиги чемпионов впервые с 2007 года, когда ворота «Русенборга» защищал Ларс Хиршфельд. Хоть «Лудогорцу» и удалось сравнять счёт в дополнительное время, Борян, нарушив правила на Хави Манкильо, заработал пенальти, который реализовал капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, принеся своему клубу победу со счётом 2:1.

В феврале 2017 года Борян отправился в полугодичную аренду в польскую «Корону».

Летом 2017 года Борян вернулся в Сербию, подписав трёхлетний контракт с «Црвена звездой».

Карьера в сборной 
В ноябре 2010 года Борян заявил, что решил представлять на международном уровне Канаду, несмотря на интерес к нему со стороны Сербии. 3 февраля 2011 года был вызван в состав основной сборной Канады на товарищеский матч против Греции. В этом матче, который прошёл в Ларисе и завершился поражением канадцев со счётом 0:1, Борян дебютировал в составе команды. Борян стал одним из трёх игроков сборной Канады, которые дебютировали на международном уровне в матче против Греции — двумя другими стали Тозейнт Рикеттс и Дэвид Эдгар. Летом того же года Борян попал в заявку на Золотой кубок КОНКАКАФ 2011, который стал для него первым международным турниром. 1 июня года Борян впервые сыграл на домашнем поле на стадионе «Бимо Филд» в матче против сборной Эквадора, который завершился вничью 2:2. Дебютировал в Золотом кубке 11 июня в матче против Гваделупы на стадионе имени Реймонда Джеймса, в котором канадцы одержали победу со счётом 1:0. 12 июня 2012 года он вышел в стартовом составе в завершившемся ничьей 0:0 отборочном матче чемпионата мира 2014 против Гондураса из-за отсутствия основного вратаря Ларса Хиршфельда. Борян был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Милана Боряна
 Статистика  на Utakmica.rs
 Профиль на сайте Канадской футбольной ассоциации 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Црвена звезда»